Kevin Bolger (ur. 11 kwietnia 1993 r. w Minocqua) – amerykański biegacz narciarski, zawodnik klubu Sun Valley Ski Education Fnd.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 24 lutego 2012 roku, podczas zawodów rangi FIS Race w amerykańskiej miejscowości Bozeman, gdzie zajął 18. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 marca 2018 roku w Lahti, w sprincie stylem dowolnym uplasował się na 11. miejscu. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas debiutu w Pucharze Świata.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1993